

Sigle 
 Fall Out Boy  – un gruppo musicale statunitense 
 Free On Board  – resa Incoterms relativa al trasporto di merci
 Forward Operating Base  – base militare operativa avanzata

Codici 
 FOB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort Bragg, Carolina del Nord (Stati Uniti)